Дей () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Дей, Анджела (род. 1952) — канадская шахматистка, международный мастер среди женщин (1982).
 Дей, Бобби (1930—1990) — американский певец и музыкант.
 Дей, Мэттью (род. 1985) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Дей, Дерек (1927—2015) — британский спортсмен и дипломат, бронзовый призёр Олимпийских игр (1952) по хоккею на траве.
 Дей, Дорис (1922—2019) — американская актриса и певица.
 Дей, Лоуренс (род. 1949) — канадский шахматист, международный мастер (1972).
 Прабодх Чандра Дей (1919—2013), более известный по сценическому имени Манна Дей — индийский кинокомпозитор и певец бенгальского происхождения.
 Дей, Мариэль (род. 1942) — ирландская певица, представительница Ирландии на конкурсе песни Евровидение 1969.
 Дей, Петер (1934—2012) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1999).
 Дей, Стивен (1594—1668) — первый книгопечатник в Северной Америке.
 Дей, Стокуэлл (род. 1950) — политический деятель Канады и член Консервативной партии Канады.
 Дей, Сьюзан (род. 1952) — американская актриса.
 Дей, Фред Холланд (1864—1933) — американский фотограф-пикториалист, филантроп.
 Дей, Чарльз (1914—1962) — американский гребец.

Топоним 
 Дей — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота, США.

Другое 
 Дей — почётное звание в войсках янычар.
 Дей — десятый месяц иранского календаря.
 Дей — титул пожизненного правителя Туниса с конца XVI века по 1705 г., Триполи в 1609—1711 гг. и Алжира в 1711—1830 гг.

См. также

Примечания